Долганова:

 Долганова, Ирина Валерьевна (род. 1949) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.
 Долганова — деревня в Усть-Удинском районе Иркутской области.